Цируль Дмитро Едуардович — український хокеїст
 Цируль Едуард Дмитрович — Майстер спорту СРСР, радянський, український хокейний тренер, хокеїст, батько Д. Е. Цируля